Antonino Mannino (detto Nino) – Politico italiano, già parlamentare del PCI
 Calogero Antonio Mannino (detto Lillo) – Politico italiano, già parlamentare e ministro della DC